El término La vieja puede referirse a las siguientes acepciones:
 La Vieja (grupo)
 Alameda de Quebrada Vieja